João Costa pode ser: 
 João Costa - um município brasileiro do estado do Piauí;
 João Costa - um bairro da cidade de Joinville, no Estado, brasileiro de Santa Catarina;
 João Costa, professor catedrático e político português.

Desambiguação